Никола́й Наза́ров:
 Назаров, Николай Андреевич (1935—2004) — советский игрок в хоккей с мячом.
 Назаров, Николай Владимирович (1885—1942) — российский гобоист.
 Назаров, Николай Григорьевич (род. 1946) — советский работник сельского хозяйства, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Назаров, Николай Михайлович (1908—2000) — российский военный дирижёр, генерал-майор.